Bovo ima više značenja:
 Bovo, Cuneo
 Bovo, Treviso